Burns puede referirse:

Divisiones administrativas 
 Burns (Colorado)
 Burns (Kansas)
 Burns (Nueva York)
 Burns (Oregón)
 Burns (Tennessee)
 Burns (Wisconsin)
 Burns (Wyoming)
 Burns City (Indiana)

Personas 
 Robert Burns, poeta y escritor escocés.
 Richard Burns, piloto británico de rally.
 George Burns, cómico y actor estadounidense.
 Charles Burns, historietista e ilustrador estadounidense.
 Burns (DJ), DJ y productor británico.

Personajes de ficción 
 Montgomery Burns, personaje ficticio de la serie televisiva Los Simpsons.